A42-es autópálya, autópálya Franciaországban
A42-es autópálya, autópálya Németországban